Байда:
 Байда — промысловое судно, самодельная деревянная лодка с одним или несколькими подвесными моторами. С 1990-х годов получила распространение на северном Каспии для браконьерского лова рыбы осетровых пород.
 Ба́йда (Малая Хортица) — остров на Днепре, рядом с островом Хортица.
 Ба́йда — фестиваль авторской песни и песенной поэзии.
 Байда́ (жарг.) — не совсем правдоподобно, чепуха.

Персоналии 
 Байда, Анатолий Ильич (1906—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Байда, Владимир Антонович (1927—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Байда, Григорий Иванович (1902—1981) — комбайнёр, заслуженный механизатор сельского хозяйства УССР, дважды Герой Социалистического Труда.
 Вишневецкий (Ба́йда), Дмитрий Иванович (?—1564) — православный магнат, князь, организатор городка рядом с островом Хортица.
 Байда, Мария Карповна (1922—2002) — Герой Советского Союза.
 Байда, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский футболист.
 Байда-Суховий, Дмитрий Михайлович (1882—1974) — советский актёр и режиссёр.

См. также 
 Baidu — китайская поисковая система
 Аль-Байда
 Байдо, Владимир Захарович — советский лётчик, лишённый орденов Красной Звезды и Красного Знамени.